Cartaya kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cartaya (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Cartaya (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar